L'institut national de santé publique en Belgique :
 jusqu'en 2018, était l'Institut scientifique de santé publique
 depuis 2018, l'institut est Sciensano, issue de la fusion du précédant avec le Centre d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA).